Lohmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lúcia Garcez Lohmann
 Hans Lohmann